Павел Колендас (Календас) ( -?) — российский живописец-портретист первой половины XIX века.

Жил и работал в Переславле-Залесском.

Несколько выполненных им портретов хранятся в Переславском музее-заповеднике, в том числе портреты 1840-х годов детей переславских фабрикантов Темериных, переданные в музей в 1921 году М. П. Беляевой, урождённой Темериной.

Отмечают некоторую архаичность его портретов, выдержанность в традициях парсуны, сходство с парадными портретами XVIII века, но одновременно творческая манера исполнения и трактовка образов типичны для провинциальной портретной живописи первой половины XIX века.

Примечания 

Персоналии:Переславль-Залесский
Персоналии:Ярославская губерния
Художники по алфавиту
Художники-портретисты России
Художники России XIX века
Персоналии, чья дата смерти не установлена